Ordet neoklassisk kan hentyde til flere forskellige begreber:
 Nyklassicisme – en stilretning inden for arkitektur, kunst og kunsthåndværk i 1700- og 1800-tallets Europa og Nordamerika, der havde antikkens græske og romerske kunst som forbillede
 Neoklassisk metal - en musikalsk genre under heavy metal, som er inspireret af klassisk musik
 Neoklassisk økonomi – en teoriretning, der voksede frem inden for den økonomiske videnskab i anden halvdel af 1800-tallet, og som har spillet en fremtrædende rolle lige siden. Bør ikke forveksles med nyklassisk økonomi, som er af betydelig nyere dato.